Zamrsk bezeichnet

 Zámrsk, Gemeinde im Ústí nad Orlicí, Tschechien
 Zámrsky, Gemeinde im Přerov, Tschechien